Alessandro D'Ottavio (1927-1988) – pugile italiano
 Fabrizia D'Ottavio (1985) – ex ginnasta italiana
 Nicola D'Ottavio (1959) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Umberto D'Ottavio (1961) – politico italiano